

Geografia
 Véron –  comune francese situato nel dipartimento della Yonne 
 Beaumont-en-Véron – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira 
 Savigny-en-Véron – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira

Persone
 Darío Verón (1979) – calciatore paraguaiano
 François Véron Duverger de Forbonnais (1722-1800) – economista francese
 Gastón Verón (2001) – calciatore argentino
 Gonzalo Verón (1989) – calciatore argentino
 Juan Ramón Verón (1944) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Juan Sebastián Verón (1975) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Pablo Verón (1955) – ballerino argentino di tango
 Pablo Alejandro Verón (1982) – ex calciatore argentino
 Ricardo Verón (1981) – calciatore argentino